Пьер Клод Ниве́ль де Лашоссе́ (; ) — французский драматург, член Французской академии (1736). Создатель жанра нравоучительной, т. н. слёзной комедии, предвосхитившей некоторые тенденции буржуазной драмы.

Сочинения 

 «Epitres de Clio a M. de В…» (1731), в защиту стихотворной формы поэзии, против нападок Ламотта и его приверженцев, в возникшей полемике «о древних и новых авторах».
 «Ложная антипатия» (12 октября 1733)
 Le Prejuge a la mode (комедия, в стихах, 3 февраля 1735
 L’Ecole des amis (комедия, в стихах, 26 февраля 1737
 «Максимилиан» (трагедия; Комеди Франсэз, 28 февраля 1738)
 «Пальмира» (трагедия; 1739)
 «Меланида» (первая «слезная комедия»; Комеди Франсэз, 12 мая 1741)
 Amour pour amour (комедия, в стихах; Комеди Франсэз, январь 1742)
 «Памела» (по книге Ричардсона, 1743)
 «Школа матерей» (в стихах, 27 апреля 1744)
 Le Rival de lui-meme (одноактная комедия в стихах; Комеди Франсэз, 20 апреля 1746)
 «Гувернантка» (Комеди Франсэз, 18 января 1747)
 L’Amour castillan (комедия; Итальянский театр (Париж), 11 апреля 1747)
 L’Ecole de la jeunesse (комедия, 1749)
 Le Retour imprevu (комедия; Итальянский театр (Париж), 1756)
 Le Vieillard amoureux (комедия)
 L’Homme de fortune (комедия)
 Les Tyrinthiens (комедия)
 La Princesse de Sidon (трагикомедия)
 Le Rapatriage, comi-parade en 1 acte
 Contes en vers

Все пьесы Лашоссе собраны в его «Oeuvres completes» (1762), к которым прибавлен ещё «Supplement» (Амстердам, 1744).

Примечания

Литература 
 
 

Члены Французской академии